Elektron kan syfta på:

 Elektron – en negativt laddad elementarpartikel
 Elektron – grekiska för bärnsten
 Elektron (legering) – en magnesiumlegering
 Elektron Music Machines – ett svenskt musikinstrumentföretag